Pessoas
Monta Mino — apresentador de televisão japonês
Monta (Eyeshield 21) — caractere

Lugares
Montà — comuna da província de Cuneo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos